Lake of the Woods (engl. für „See des Waldes“) steht für folgende Seen:

 Lake of the Woods, in Minnesota, Vereinigte Staaten, und in Manitoba und Ontario, Kanada

in Kanada:
 Lake of the Woods (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Lake of the Woods (See, Champaign County, Illinois)
 Lake of the Woods (See, Peoria County, Illinois)
 Lake of the Woods (Clay County, Indiana)
 Lake of the Woods (Lagrange County, Indiana)
 Lake of the Woods (Marshall County, Indiana)
 Lake of the Woods (El Dorado County, Kalifornien)
 Lake of the Woods (Sierra County, Kalifornien)
 Lake of the Woods (Yuba County, Kalifornien)
 Lake of the Woods (New York)
 Lake of the Woods (Curry County, Oregon)
 Lake of the Woods (Klamath County, Oregon)
 Lake of the Woods (Linn County, Oregon)
 Lake of the Woods (Okanogan County, Washington)
 Lake of the Woods (Pend Oreille County, Washington)
 Lake of the Woods (Barron County, Wisconsin)
 Lake of the Woods (Douglas County, Wisconsin)
 Lake of the Woods (Vilas County, Wisconsin)
 Lake of the Woods (Fremont County, Wyoming)
 Lake of the Woods (Park County, Wyoming)
 Lake of the Woods (Teton County, Wyoming)

Lake of the Woods ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Lake of the Woods (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Lake of the Woods (Champaign County, Illinois)
 Lake of the Woods (Peoria County, Illinois)
 Lake of the Woods (Kalifornien)
 Lake of the Woods (Oregon)

Siehe auch:
 Lake of the Woods County, County in Minnesota, Vereinigte Staaten